Ackerberg steht für:
 Berg in Berlin, siehe Böttcherberg 
 Ackerberg (Gmund am Tegernsee), Ortsteil von Gmund am Tegernsee

Siehe auch:
 Åkerberg